Монсон (, ) — топоним и фамилия.

Персоналии 
 Монсон, Джефф (род. 1971) — американский и российский боец MMA.
 Монсон, Карлос (1942—1995) — аргентинский боксёр.
 Монсон, Педро (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Монсон, Роберто (род. 1978) — кубинский борец греко-римского стиля.
 Монсон, Томас Спенсер (1927—2018) — американский мормонский религиозный лидер.
 Монсон, Фабиан (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Монсон, Энн (1727—1776) — английский ботаник.
 Антунес Монсон, Луис (1845—1915) — канарский политик.

Топоним 
 Монсон — город и муниципалитет в провинции Уэска, Испания.
 Монсон-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в провинции Паленсия, Испания.
 Монсон — тауншип в Миннесоте, США.

Спорт 
  — футбольный клуб из города Монсон.